Pajares de la Lampreana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pajares de la Lampreana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pajares de la Lampreana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar